Piața Unirii (Boekarest), plein in Boekarest
 Piața Unirii (metrostation), metrostation onder dit plein
 Piața Unirii (winkelcentrum), winkelcentrum aan dit plein

 Piața Unirii (Cluj-Napoca), plein in Cluj-Napoca